Monasterio de la Transfiguración puede referirse a:
 Monasterio de la Transfiguración, también llamado Monasterio de Santa Catalina del Sinaí, construido entre los años 527 y 565 en Egipto.
 Monasterio de la Transfiguración, fundado en el siglo XI cerca de Veliko Tarnovo, Bulgaria.
 Monasterio de San Varlaamo de Jutýn y de la Transfiguración del Salvador, fundado en 1192 en la medieval República de Nóvgorod, Rusia.